Эльвира Кастильская () — имя ряда представительниц кастильского королевского дома:

 Эльвира Кастильская (около 1100 — 8 февраля 1135) — дочь короля Кастилии и Леона Альфонсо VI Храброго от его последней жены Изабеллы, жена графа, а затем короля Сицилии Рожера II.
 Эльвира Кастильская (1081 — 1157) — внебрачная дочь короля Кастили и Леона Альфонсо VI Храброго от любовницы Химены Муньос, жена Раймунда IV, графа Тулузы.
 Эльвира Гарсия Кастильская (не ранее ноябрь 978 и не позднее ноябрь 979 — не ранее 18 августа 1017) — дочь графа Кастилии Гарсии Фернандеса и Авы из Рибагорсы, супруга короля Леона Бермудо II, регент Леона (совместно с графом Португалии Менендо Гонсалесом) во время малолетства своего сына Альфонсо V в 999—1008 годах. 
  (1038/1039 — 15 ноября 1101) — инфанта Кастилии и Леона, правительница Торо, дочь короля Кастилии и Леона Фердинанда I Великого и Санчи Леонской.